Fósforo Pinzón (Brazuelo de Papayal, Chocó, Colombia; 17 de julio de 1966) es un exfutbolista colombiano. Jugo de defensa y su último equipo fue el Envigado F. C. de la Categoría Primera A colombiana.

Clubes

Enlaces externos 
Ficha en BDFA

Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali
Futbolistas del Deportivo Pasto
Futbolistas del Deportes Tolima
Futbolistas del Atlético Huila
Futbolistas del Cúcuta Deportivo

Futbolistas del Envigado Fútbol Club